Salkeld est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1917-1967), joueur américain de baseball
 (1880-1959), poète et acteur irlandais
John Louis Salkeld (1858-1941), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1475-1560), homme d'église anglais
 (1830-1857), officier anglais
 (né en 1971), joueur américain de baseball
, joueur australien de rugby
 (1671-1715), écrivain légal anglais

Toponyme

, village de la Cumbria
, village de la Cumbria

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme